Bernardo Tasso (Bergame,  - Ostiglia, ) est un poète italien, père du célèbre Torquato Tasso.

Il s'attache successivement au prince de Salerne (1531), à Guidobaldo II della Rovere, duc d'Urbin, et enfin à Guillaume de Mantoue duc de Milan, dont il est le secrétaire, et qui lui confie le gouvernement d'Ostiglia.

Biographie 
Descendant d'Omedeo Tasso, Bernardo est le fils de Gabriele et de Caterina Tasso del Cornello qui étaient cousins.
À la mort de Gabriel et Caterina Tasso, c'est Luigi Tasso en tant qu’oncle de Bernardo Tasso qui se chargea de l'éducation du jeune garçon, surtout dans les domaines du latin, du grec de la poésie. 

Né à Bergame dans une célèbre famille de courtisans, Bernardo étudia à Padoue et occupa diverses fonctions à Rome, Ferrare et Venise, où se fit sa réputation de poète. Il devient en 1531 secrétaire particulier du prince Ferrante Sanseverino de Salerne, qu'il suivra dans son exil en France en 1552. 

Il célèbre dans ses poèmes les classiques latin : ses Odi (1560) et Salmi (1560) sont inspirés d'Horace. Mais il est passé à la postérité pour son Amadis de Gaule (Amadigi di Gaula, 1560), adaptation en italien du chef-d'œuvre homonyme de Garci Rodríguez de Montalvo, qu'il augmenta de quelques scènes. C'est son fils Torquato ("Le Tasse") qui adapta et fit imprimer posthume, en 1587, le Floridante.

Arbre généalogique

Œuvres 
 l’Amadis de Gaule, poème en 100 chants, imité du roman de chevalerie de ce nom, qu'il termine en 1549
 Floridant, poème qui ne paraît qu'en 1587 et est révisé par son fils
 Salmi (Psaumes), poèmes d'inspiration religieuse
 des églogues
 des odes
 des élégies, etc.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Bergame
Étudiant de l'université de Padoue
Poète italien
Naissance en novembre 1493
Décès en septembre 1569
Bernardo Tasso
Décès à 75 ans